Kazimierz Łatak – polski architekt i konstruktor
 Kazimierz Łatak – polski historyk, teolog i archiwista